Криве́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Кривенко, Андрей Александрович (род. 1975) — основатель и совладелец торговой сети «Вкусвилл».
 
 Кривенко, Дмитрий Валерьевич (род. 1990) — украинский баскетболист, игрок выставочной команды «Гарлем Глобтроттерс»
 Кривенко, Евгений Васильевич (1864—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Кривенко, Иван Илларионович (1925—2001) — танкист Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кривенко, Лев Александрович (1920—1979) — русский советский писатель.
 Кривенко, Михаил Спиридонович (1904—1962) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 
 
 Кривенко, Пётр Степанович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кривенко, Семён Устинович (1909—1974) — Герой Советского Союза.
 Кривенко, Сергей Николаевич (1847—1906) — русский публицист-народник.
 Кривенко, Татьяна Олеговна (род. 1964) — российский государственный деятель, депутат Госдумы VII созыва.
 Кривенко, Федосий Пимонович (1920—1981) — Герой Советского Союза.
 Кривенко, Яков Николаевич (1909—1992) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.